Kosovo Polje ("Campo del Mirlo" en lengua eslava) puede referirse a:

 Kosovo Polje, un pueblo y una llanura de Kosovo.
 Kosovo Polje, Croacia, una llanura y antiguamente una villa de Dalmacia.
 Kosovo Polje, Višegrad, en la República Srpska.